Loran steht für:

 Tyrone Loran (* 1981), niederländischer Fußballspieler
 LORAN, ein historisches terrestrisches System zur Positionsbestimmung